Twoje Radio AM – sieć rozgłośni należących do spółki Polskie Fale Średnie, obecnie Radio AM
 Twoje Radio – rozgłośnia radiowa ze Stargardu, dawniej Radio Stargard
 Twoje Radio Jelenia Góra – rozgłośnia radiowa z Jeleniej Góry, wcześniej znana jako Radio Jowisz; obecnie część sieci Złote Przeboje
 Twoje Radio Wałbrzych – rozgłośnia radiowa z Wałbrzycha, obecnie część sieci Złote Przeboje
 Twoje Radio Zielona Góra – rozgłośnia radiowa z Zielonej Góry, obecnie część sieci Złote Przeboje